Ibrahima Koné peut désigner :
 Ibrahima Koné (1969-), footballeur ivoirien ;
  (1977-), footballeur malien ;
 Ibrahima Koné (1989-), footballeur guinéen ;
 Ibrahima Koné (1999-), footballeur malien.

Voir aussi